Бад-Гарцбург () — город в Германии, курорт, расположен в земле Нижняя Саксония. 

Входит в состав района Гослар.  Население составляет 21 891 человека (2010). Занимает площадь 65,42 км². Официальный код  —  03 1 53 002.

Город подразделяется на 8 городских районов.

География 
Город расположен на границе земель Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт.  

К югу расположен Гарц (национальный парк). Самая высокая точка гор Гарц, Броккен, расположена примерно в 13 километрах к югу. 

Через город протекает река Радау (), приток реки Окер.

Население

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Нижней Саксонии